Aveiro bezeichnet: 

 Distrikt Aveiro, einen Distrikt in Portugal
 Aveiro (Portugal), die Hauptstadt des Distrikts Aveiro in Portugal
 Aveiro (Pará), eine Stadt in Pará in Brasilien
 Ria de Aveiro, eine Lagunenlandschaft in Portugal

Personen:
 ein Herzogsgeschlecht, siehe Herzog von Aveiro